Velika nagrada Francije 1947 je bila četrta in zadnja neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1947. Odvijala se je 21. septembra 1947 na dirkališču Lyons-Parilly.

Rezultati

Dirka

 Najboljši štartni položaj: Henri Louveau 2:17.9
 Najhitrejši krog: Alberto Ascari, Luigi Villoresi in »Raph« 3:17.5

Viri
www.teamdan.com 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947